World Grand Prix 2017 (darts)
 FIVB World Grand Prix 2017